33-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 29 по 31 января 1999 года на санно-бобслейной трассе в Кёнигсзее (Германия).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Санный спорт
Январь 1999 года
Международные соревнования по санному спорту в Германии
Спортивные соревнования в Шёнау-ам-Кёнигсзе